Неспа има више значења:

 Неспа (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Неспа (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Неспа, Неиспа (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Неспа (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику